Генерал-майор сэр Денис Пак KCB (примерно 1772—1823) был англо-ирландским офицером времён наполеоновских войн.

Происхождение 
Потомок политика сэра Кристофера Пака, Денис был сыном преподобного Томаса Пака, настоятеля собора Святого Каниса в Килкенни, недалеко от замка Килкенни, на востоке Ирландии. Его мать Кэтрин была дочерью и наследницей Дениса Салливана из деревни Каслтаунбер, Ирландия. Его могила находится в соборе Св. Каниса.

Военная карьера 
Он начал службу во Фландрии в 1794 году, участвовал в Киберонской экспедиции в 1795 году и при подавлении восстания 1798 года в Ирландии.

Во время оккупации Капской колонии в 1806 году он командовал 71-м пехотным полком.

Его полк был включен в войска генерала Уильяма Бересфорда, руководившего первым английским вторжением в Буэнос-Айрес в июне того же года. Полк Пака составлял более половины войск атакующих, и вместе с ним Бересфорд без особого сопротивления занял Буэнос-Айрес.

Однако во вторую неделю августа 1806 года Сантьяго де Линьерс отвоевал город и разбил англичан, что стало одним из важнейших событий аргентинской истории. Британские офицеры и войска были взяты в плен и интернированы в различных населённых пунктах вице-королевства Рио-де-ла-Плата.

Генерал Бересфорд вместе с полковником Паком содержались в Лухане. Позже они оба бежали в Монтевидео, где им помогали местные власти.

Попав в Монтевидео, Пак присоединился к подразделению генерала Роберта Кроуфорда, чтобы присоединиться ко второму вторжению в Буэнос-Айрес, хотя он дал клятву никогда не поднимать оружие против Испании.

Пак нарушил свою клятву, приняв активное участие в оккупации Колония-дель-Сакраменто, что привело к провалу атаки полковника Франсиско Хавьера де Элио.

Пак сопровождал Кроуфорда в битве при Корралес-де-Мисерере и в нападении на Буэнос-Айрес. Со своими людьми он занял церковь Санто-Доминго, где наконец увидел флаг своего любимого 71-го полка. Но, несмотря на все его усилия, войска Буэнос-Айреса преодолели англичан. Он пытался покинуть город, но был окружён, и ему пришлось сдаться.

Пака искали, чтобы казнить за клятвопреступление, но доминиканские монахи защищали его, пока он не был доставлен к генералу Джону Уитлоку, когда англичане начали отступать.

В 1806 году он воевал на Пиренеях, в 1809 участвовал в Голландской экспедиции.

Во время Пиренейской войны он участвовал в битвах при Ролисе, Вимейру, Ла-Корунья, Бусаку, Сьюдад-Родриго, Саламанке, Витории, Пиренеях, Нивеле, Ниве, Ортезе и Тулузе. На его золотой пиренейской медали было семь металлических накладок.

В 1813 году Пак был произведен в генерал-майоры и командовал бригадой португальской армии в Испании (1810-14). В 1815 году он стал рыцарем-комондором ордена Бани и командовал 9-й бригадой 5-й дивизии сэра Томаса Пиктона в битве при Ватерлоо. В 1819 году он стал лейтенантом-губернатором Плимута и командующим Западным военным округом.

Примечания

Литература

Для дальнейшего чтения 
  — детальная биография

Родившиеся в 1770-е годы